Amadi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Amadi (um 1880–nach 1912), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Chinaza Amadi (* 1987), nigerianische Weitspringerin
 Elechi Amadi (1934–2016), nigerianischer Schriftsteller
 Ferdinand Amadi (* 1970), zentralafrikanischer Marathonläufer